El término acumulador puede referirse a:

 Acumulador de calor (calefacción), para calentar.
 Acumulador de calor (clima), un fenómeno climático urbano local.
 Acumulador eléctrico un dispositivo para el almacenamiento de energía eléctrica.
 Registro acumulador, un registro informático que almacena temporalmente datos a ser tratados por la unidad aritmético-lógica.

Enlaces externos